Brandon Stokley (Blacksburg, Virgínia, 23 de junho de 1976) é um ex-jogador de futebol americano que atuava como wide receiver  na National Football League. Ele foi draftado pelos Ravens na quarta rodada do Draft de 1999.

Stokley jogou pelo Baltimore Ravens, pelo Indianapolis Colts, pelo Seattle Seahawks, pelo New York Giants e pelo Denver Broncos.

Números como profissional 
Estatísticas do ESPN.com;

Siglas
JT: jogos como titular
JML: Jogada mais longa

Naturais da Virgínia
Jogadores de futebol americano da Virgínia
Jogadores do Baltimore Ravens
Jogadores do Indianapolis Colts
Jogadores do Seattle Seahawks
Jogadores do New York Giants
Jogadores do Denver Broncos